La Selección de fútbol sub-17 de Costa Rica ha estado presente en 10 ediciones de la Copa Mundial Sub-17.

Su participación más protagónica fue la edición 2015 con sede en Chile, clasificando como en la segunda posición de su grupo ante las selecciones de Rusia, Corea del Norte y Sudáfrica, venciendo en tanda de penales ante Francia en octavos de final y quedando eliminada de la cita mundialista en cuartos de final contra Bélgica por 1-0 en el marcador.

China 1985

Fase de grupos

Ecuador 1995

Fase de grupos

Egipto 1997

Fase de grupos

Trinidad y Tobago 2001

Fase de grupos

Octavos de final

Finlandia 2003

Fase de grupos

Octavos de final

Perú 2005

Fase de grupos

Octavos de final

Corea del Sur 2007

Fase de grupos

Octavos de final

Nigeria 2009

Fase de grupos

Chile 2015

Fase de grupos

Octavos de final

Cuartos de final

India 2017

Fase de grupos

Referencias 

Copa Mundial de Fútbol Sub-17
Fútbol en Costa Rica